Het GP2-seizoen 2011 is het zevende GP2 seizoen. Het seizoen bestaat uit 18 races, verdeeld over 9 circuits. Regerend kampioen Pastor Maldonado maakte de overstap naar het Formule 1 team van Williams, en verdedigt derhalve zijn titel niet.

Na een driejaarse cyclus, wordt het huidige GP2-chassis vervangen door een nieuwe Dallara GP2/11, gebouwd door de Italiaanse constructeur Dallara. Ook is er een andere bandenleverancier: Bridgestone wordt in ieder geval tot 2013 vervangen door Pirelli. In 2011 komen ook twee nieuwe teams aan de start, Carlin en Team Air Asia. Ondertussen was DPR niet geselecteerd om door te gaan in de GP2.

Na de eerste race op Spa-Francorchamps heeft de Fransman Romain Grosjean van het team DAMS de titel gewonnen met een derde plaats in de race, na een uitvalbeurt van zijn enige overgebleven concurrent Giedo van der Garde uit Nederland.

Teams en coureurs

Gehele seizoen

Finale in Abu Dhabi

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Sam Bird: ART Grand Prix → iSport International
 Johnny Cecotto jr.: Trident Racing → Ocean Racing Technology
 Max Chilton: Ocean Racing Technology → Carlin
 Rodolfo González: Arden International → Trident Racing
 Michael Herck: DPR → Scuderia Coloni
 Josef Král: Super Nova Racing → Arden International
 Fabio Leimer: Ocean Racing Technology → Rapax
 Charles Pic: Arden International → Barwa Addax Team
 Luiz Razia: Rapax → Team Air Asia
 Davide Valsecchi: iSport International → Team Air Asia

 Nieuw/teruggekeerd in de GP2
 Michail Aljosjin: Formule Renault 3.5 Series (Carlin) → Carlin
 Stefano Coletti: Formule Renault 3.5 Series (Comtec Racing) → Trident Racing
 Fairuz Fauzy: Testcoureur Formule 1 (Lotus Racing) → Super Nova Racing
 Esteban Gutiérrez: GP3 Series (ART Grand Prix) → Lotus ART
 Julian Leal: Auto GP (Trident Racing) → Rapax
 Kevin Mirocha: Formule Renault 2.0 NEC (SL Formula Racing) → Ocean Racing Technology
 Jolyon Palmer: Formule 2 → Arden International
 Davide Rigon: Superleague Formula (RSC Anderlecht) → Scuderia Coloni
 Pål Varhaug: GP3 Series (Jenzer Motorsport) → DAMS

 Uit de GP2
 Jérôme d'Ambrosio: DAMS → Formule 1 (Virgin Racing)
 Pastor Maldonado: Rapax → Formule 1 (AT&T Williams)
 Sergio Pérez: Barwa Addax Team → Formule 1 (Sauber F1 Team)
 Ho-Pin Tung: DAMS/Racing Engineering → IndyCar Series (Dragon Racing)
 Alberto Valerio: Scuderia Coloni → Copa NEXTEL Stock Car
 Adrian Zaugg: Trident Racing → Auto GP

 Tijdens het seizoen
 De Italiaan Kevin Ceccon vervangt vanaf de ronde in Barcelona zijn geblesseerde landgenoot Davide Rigon bij Scuderia Coloni. Vanaf de ronde in Duitsland vertrekt Ceccon en wordt vervangen door zijn landgenoot Luca Filippi, die overkomt van het team Super Nova Racing. Hij wordt daar vervangen door de Brit Adam Carroll.
 De Portugees Álvaro Parente vervangt in de rondes in Barcelona en Monaco de Duitser Christian Vietoris bij Racing Engineering. Vanaf Valencia keert Vietoris weer terug.
 De Brit Oliver Turvey vervangt in Monaco de Rus Michail Aljosjin bij Carlin. Vanaf Valencia wordt hij vervangen door Parente. In Hongarije keert Aljosjin weer terug, maar in Italië zit Parente weer in zijn wagen.
 De Nieuw-Zeelander Brendon Hartley vervangt vanaf de ronde in België de Duitser Kevin Mirocha bij Ocean Racing Technology.
 De Monegask Stéphane Richelmi vervangt zijn geblesseerde landgenoot Stefano Coletti in de ronde in Italië bij Trident Racing.

Teams veranderingen 
 David Price Racing verlaat de GP2, terwijl Carlin en Team Air Asia binnenkomen, die de plekken innemen van DPR en Durango.
 Lotus Cars leent haar naam uit aan ART Grand Prix in een soortgelijke overeenkomst tussen hun sponsoring van Takuma Sato en KV Racing Technology in de IndyCar Series, terwijl Lotus Racing het nieuwe Team Air Asia sponsort. Behalve de naam is er geen link tussen Lotus ART en Team Air Asia.

Races 
 Op 12 juli 2011 werd bekend dat er een niet-kampioenschapsronde wordt gereden in Abu Dhabi onder de naam The 2011 GP2 Final.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 De ronden in Abu Dhabi zijn niet-kampioenschapsronden en zijn gemarkeerd met een †.

2011
Autosport in 2011